Реаге́нт може означати:
 Реагент — речовина, що є учасником хімічної реакції. Під реагентом часто розуміють сполуку, яка вступає в реакцію, атакуючи іншу — субстрат.
 Реагент (реактив) — в аналітичній хімії — сполука або певна композиція, яка дає з аналізованою речовиною характерну реакцію, що супроводиться певним ефектом (випаданням осаду, газовиділенням, зміною оптичних властивостей тощо).
 Реагент — тестова речовина, яка додається в систему для того, щоб викликати певну реакції, або щоб впевнитись, чи певна реакція відбувається. У сфері збагаченні корисних копалин реагенти використовуються, зокрема, у флотації, при бурінні, як інгібітори корозії, в процесах емульгування та деемульгування тощо.
 Нуль-реагент — У комбінаторній хімії — поняття, яке означає, що певний набір пулів не є суб'єктом реакції на окремій стадії комбінаторного синтезу. Воно може бути необхідним для запису такого стану, щоб витримати узгодженість у обчислювальних записах бібліотеки.

Див. також 
 Реактанти